Partito della Giustizia – partito politico della repubblica di Artsakh
Partito della Giustizia – partito politico dell'Australia
Partito della Giustizia – partito politico della Corea del Sud
Partito della Giustizia – partito politico della Danimarca
Partito della Giustizia – partito politico delle Maldive
Partito della Giustizia – partito politico della Turchia